Tellería ist der Familienname folgender Personen:

 Maider Tellería (* 1973), spanische Hockeyspielerin
 Máximo Jerez Tellería (1818–1881), Außenminister von Nicaragua